Куп УЕФА 1992/93.  је била 22. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 15. септембра 1992. и завршило се финалним двомечом одиграним 5. и 19. маја 1993.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 15. до 17. септембра, а реванш утакмице од 29. септембра до 1. октобра 1992.

|}

1: Због нереда на трибинама утакмица је прекинута у 51. минуту при резултату 0:2 за Пари Сен Жермен. Утакмица је регистрована службеним резултатом 3:0, у корист гостујуће екипе.

Друго коло 
Прве утакмице су игране од 20. до 22. октобра, а реванш утакмице од 3. до 5. новембра 1992.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране од 24. до 26. новембра, а реванш утакмице од 8. до 10. децембра 1992.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране од 2. до 4. марта, а реванш утакмице од 16. до 18. марта 1993.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 6. априла, а реванш утакмице 20/22. априла 1993.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1992/93.
 Куп победника купова 1992/93.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1992/93. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1992/93. у УЕФА такмичењима